Baobab – genere di piante appartenente alla famiglia delle Bombacacee
 Baobab – software per GNOME
 Baobab – programma radiofonico di Rai Radio 1